Председа́тель Сове́та мини́стров Перу́ (правильнее Президе́нт Сове́та мини́стров Перу́, ), неофициально известный как премье́р (используемая форма обращения) или премье́р-мини́стр Перу́ (неофициальное наименование, популяризированное средствами массовой информации), возглавляет  и председательствует в нём. Пост премьер-министра Перу интересен тем, что это редкий отдельный пост главы правительства среди стран Латинской Америки с президентской формой правления.

Пост председателя Совета министров Перу появился в соответствии с  (однако первое назначение на этот пост было совершено только  года). Поскольку правительства Перу формируются президентами страны, существовали правительства, в которых отдельный пост их главы отсутствовал (что показано в списке как вакансия), или оставался вакантен в течение краткого периода между отставкой одного председателя Совета министров и назначением нового лица на этот пост. Согласно действующей  Председатель Совета министров назначается президентом республики и должен быть одобрен Конгрессом. Помимо поста председателя, он также может занимать министерские посты; другие министры назначаются президентом страны по предложению председателя Совета министров. Для действительности нормативных актов, изданных президентом Перу, необходимы подписи председателя Совета министров и профильных министров; президентские акты, не одобренные соответствующими министерствами, являются недействительными.

Председатель Совета министров обязан председательствовать на заседаниях правительства, однако в случае участия в заседании президента республики право председательства переходит к нему. Он обязан координировать политику, действия и функции всех министров и одобрять или отклонять законодательные декреты, чрезвычайные декреты и другие декреты и резолюции, изданные исполнительной властью. Его отставка, освобождение от должности или отказ в доверии со стороны Конгресса подразумевают прекращение работы Совета министров, поэтому «новый» кабинет должен получить одобрение в Конгрессе. Через председателя Совета министров правительство может поставить вопрос о доверии по любому вопросу, чтобы обеспечить его одобрение; в случае вотума недоверия председатель Совета Министров и, следовательно, Совет министров должны уйти в отставку. Если Конгресс выражает недоверие двум последовательным кабинетам, президент республики может распустить Конгресс.

Характеристика списка 
В списке отражены лица, возглавлявшие правительство в Республике Перу, начиная с первого назначения на этот пост  года. Включены также лица, возглавлявшие правительства на части территории страны (в частности, в период с 1881 по 1885 годы), периоды их полномочий показаны курсивом.

Показанная в первом столбце нумерация является условной и применена исключительно к лицам, осуществлявшим полномочия главы правительства в качестве назначенного главой государства главы кабинета. Также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий, или их принадлежность к вооружённым силам, когда они выступали как самостоятельная политическая сила.

Список глав правительства

См. также 
 Список правителей колониального Перу
 Список глав Перу

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Перу  (архивная копия 2022-12-11)

Списки:Перу